Gea kan syfta på:
 Gea – ett släkte av spindlar

Geografi

Marshallöarna 

 Gea (ö), Kwajalein,

Spanien 

 Gea de Albarracín (kommun) – kommun
 Gea de Albarracín (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel,